Лас Игваламас има више значења:

 Лас Игваламас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Игваламас (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику